Maxime Favrod est un musicien vaudois, percussionniste, marimbiste et enseignant.

Biographie
Maxime Favrod a étudié la percussion au Conservatoire de musique de Genève avant de se perfectionner à Paris, auprès de Daniel Ciampolini, percussionniste de l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM) puis de Ruud Wiener (precussionniste du New Percussion Group of Amsterdam) et a suivi plusieurs master class, notamment avec Keiko Abe. Amateur du marimba, il poursuit l'étude de cet instrument auprès du marimbiste Robert van Sice au Conservatoire de Rotterdam où il reçoit, en 1994, le "Marimba Major", seule distinction européenne à couronner des études spécialisées dans le choix du marimba.

Depuis, Maxime Favrod joue régulièrement en solo avec divers ensembles de musique de chambre et en orchestre, comme le Nouvel ensemble contemporain, l'ensemble Diachronie, l'ensemble Contrechamps, le Centre international de Percussion, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, l'Orchestre de la Suisse romande, avec lesquels il s'est produit en Amérique, en Asie et en Europe. 

Il fonde à la fin des années 1990 l'association musique et marimba qui a pour but d'élargir le répertoire du marimba. Il enregistre ainsi en 1999 son premier disque, Marimba now qui rassemble sept œuvres de compositeurs contemporains (Yves Meylan, Fritz Hauser, Jacques Demierre, Edu habensak et Marc-André Rappaz), commandes de l'association Musique et Marimba, composées à l'intention de Maxime Favrod. Maxime Favrod a enseigné au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds en classe professionnelle (section marimba et percussion contemporaine), au Conservatoire de Morges, aujourd'hui Conservatoire de l'Ouest Vaudois, ainsi qu'à l'école de musique de la Ville de Lausanne. Il est actuellement professeur au Conservatoire de Fribourg et membre du duo Duplex avec Nathalie Jeandupeux à la clarinette et clarinette basse.

Sources 
 
 Sykes, Julian, "Les hauts et les bas de Cernier", Le Temps, 2008/08/25
 Tousignant, François, "Nouveaux horizons en tout genre", Le Devoir, 1996/02/03, p. B6.

Liens externes 
 
 
 
 NEC | Nouvel Ensemble Contemporain - Maxime Favrod

Musicien vaudois
Percussionniste suisse
Projet:Valdensia/Articles liés
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)